Desdunes kan syfta på:

Haiti 

 Desdunes (kommun), Artibonite, 
 Desdunes (ort), Artibonite,